Bolzenkupplung steht für:

 eine Variante einer Anhängerkupplung, siehe Anhängerkupplung#Bolzenkupplung
 eine Variante einen Motorradanhänger anzukuppeln, siehe Motorradanhänger#Bolzenkupplung
 eine Variante einer Versteckvorrichtung, siehe Versteckvorrichtung (Fördermaschine)#Bolzenkupplung
 eine Variante einer handgekuppelten Mittelpufferkupplung bei Bahnen